Сезон MLS 2010 () — девяносто восьмой сезон по футболу санкционированным ФИФА в США и Канаде, тридцать второй сезон национальной лиги первого дивизиона и пятнадцатый сезон MLS, высшей лиги США и Канады по футболу. Сезон начался 25 марта 2010 года и завершился 21 ноября 2010 года. В турнире приняло участие 18 команд (16 из США и 2 из Канады).

Чемпионский титул в первый раз в истории MLS завоевал клуб «Колорадо Рэпидз». В финале плей-офф MLS «Колорадо Рэпидз» победил ФК «Даллас» со счётом 2:1, матч проходил 21 ноября в Торонто. Это был первый финал плей-оффа MLS, который проходил за пределами Соединённых Штатов.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
К лиге присоединился 16-й клуб — «Филадельфия Юнион», пополнивший Восточную конференцию. Клуб свои первые два домашних матча в сезоне — против «Ди Си Юнайтед» 10 апреля и «Далласа» 15 мая — сыграл на «Линкольн Файненшел Филд», а его домашний стадион, «Пи-пи-эл Парк» в Честере, штат Пенсильвания, был открыт матчем против «Сиэтл Саундерс» 27 июня.

«Нью-Йорк Ред Буллз» переехал с началом сезона на собственный стадион — «Ред Булл Арена», расположенный в Гаррисоне, штат Нью-Джерси.

Тренерские изменения

Клубы-участники

География

Стадионы

Тренеры, капитаны и спонсоры 
Экипировка для всех команд лиги поставлялась компанией Adidas.

Регулярный чемпионат

Результаты матчей 
Результаты матчей сезона, статистику и видео-отчёты о матчах каждого клуба можно увидеть на официальном сайте лиги — карта, список.

Восточная конференция

Западная конференция

Общий зачёт 
Примечание: Так как чемпионат разыгрывается между конференциями, таблица общего зачёта в MLS не используется и предоставляется лишь для наглядности.

Результаты матчей

Статистика

Бомбардиры (регулярный чемпионат) 

Источник: Статистика на официальном сайте лиги — голы

Голевые передачи (регулярный чемпионат) 

Источник: Статистика на официальном сайте лиги — передачи

|}

Награды

Еженедельные награды

Награды месяца

Награды года

Символическая сборная года 
Сборная составлена по результатам голосования игроков лиги, руководства клубов и представителей средств массовой информации. Лэндон Донован и Дуэйн Де Розарио — единственные игроки символической сборной, попадавшие в этот список ранее.

Турнир плей-офф Кубка MLS

Полуфиналы конференций

Восточная конференция 

«Сан-Хосе Эртквейкс» вышел в финал конференции по суммарному счёту 3:2

«Колорадо Рэпидз» вышел в финал конференции, завершив серию 2:2 и победив 5:4 по послематчевым пенальти

Западная конференция 

«Даллас» вышел в финал конференции по суммарному счёту 3:2

«Лос-Анджелес Гэлакси» вышел в финал конференции по суммарному счёту 3:1

Финалы конференций

Восточная конференция

Западная конференция

Матч за Кубок MLS

Примечания

Ссылки 
 MLSsoccer.com — официальный сайт лиги
 Сезон MLS 2010 на сайте ESPN FC

2010
2010 год в футболе